Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 500 метров среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 11 февраля. Место проведения конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 16:45 по местному времени (UTC+4).

Медалисты

Рекорды 
 500 м

 2×500 м

Результаты 
Кореянка Ли Сан Хва установила два олимпийских рекорда — на 500 м (37,28) и в сумме 2×500 м (74,70).

Ссылки 
 Результаты 1-го забега
 Результаты 2-го забега